Morelli ima više značenja:
 Morelli, Cuneo
 Morelli, Firenze
 Morelli, Macerata
 Morelli, Torino